Gioli est le patronyme de plusieurs personnes :

 Francesco Gioli (1846-1922), peintre italien du mouvement des Macchiaioli au  ;
 Luigi Gioli (1854-1947), peintre italien du mouvement des Macchiaioli au , frère du précédent ;
 Matilde Gioli (1989-), actrice italienne ;
 Paolo Gioli (1942-2022), peintre, photographe et réalisateur italien ;
 Simona Gioli (1977-), joueuse italienne de volley-ball ;

Homonymie de patronyme italien